Vijayapura kan syfta på följande platser:

Indien 

 Vijayapura, stad, Karnataka,  
 Vijayapura (distrikt), Karnataka
 Vijayapura, Bangalore Rural, Karnataka, Bangalore Rural, 

Robotskapade Indienförgreningar